mensen met zowel Europese als Aziatische voorouders, zie Indische Nederlanders
 prehistorisch volk en sprekers van het Proto-Indo-Europees, zie Indo-Europeanen
 de Indo-Europese talen